Number[s] — дебютний студійний альбом американського металкор-гурту Woe, Is Me, випущений 31 серпня 2010 року, двома лейбами — Rise Records та Velocity Records. Альбом було перевидано 17 липня 2012 року, оновленим складом гурту.

Список композицій

Джерела 
Numbers 

Альбоми Woe, Is Me
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Дебютні альбоми 2010